Nuno Pereira ou encore appelé Nuno Hidalgo, né le  à Sobral de Monte Agraço, est un footballeur portugais  qui évolue au poste de gardien de but. Il est également joueur de beach soccer, et devient international portugais de beach soccer.

Biographie

Statistiques de joueur

Synthèse 

Statistiques actualisées le 7/08/2022

Sélection 

Nuno Pereira est sélectionné à quarante reprises dans l'équipe nationale du Portugal de beach soccer (entre le  et le . Il est désigné meilleur gardien du mundialito en 2013 et 2014.

Palmarès

Portugal beach soccer 
 Vainqueur du Mundialito 2014
 Finaliste du Mundialito 2013

Références

Liens externes 
 

Footballeur portugais
Joueur portugais de beach soccer
Gardien de but de l'Associação Académica de Coimbra
Naissance en novembre 1991